Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру Qatar Telecom German Open 2006 проходили з 5 по 13 травня на відкритих ґрунтових кортах Rot-Weiss Tennis Club у Берліні (Німеччина). Янь Цзи і Чжен Цзє виграли титул, у фіналі перемігши пару Олена Дементьєва і Флавія Пеннетта з рахунком 6–2, 6–3.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 Main Draw 

Family Circle Cup, парний розряд
2006